André Schulze ist der Name folgender Personen:

* André Schulze (Radsportler) (* 1974), deutscher Radrennfahrer und Sportlicher Leiter
 André Schulze (Politiker) (* 1987), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:

 André Schulz